Теймсайд () — метрополитенский район (боро) в церемониальном графстве Большой Манчестер в Англии. Административный центр — город Аштон-андер-Лайн.

География 
Район расположен в восточной части графства Большой Манчестер, граничит с графством Дербишир.

Состав 
В состав района входят 8 городов:
 Аштон-андер-Лайн
 Дакинфилд
 Дентон
 Дройлсден
 Моссли
 Оденшоу
 Стейлибридж
 Хайд
и 1 территория ():
 Лонгдендейл

Примечания

Ссылки 

Метрополитенские районы Большого Манчестера